Goranci su:

Goranci (Mostar, BiH), naselje u općini mostar, Bosni i Hercegovini
Goranci (narod), narod na Kosovu